Divizia A1 2016-2017 – torneo di pallavolo femminile
 Divizia A1 2016-2017 – torneo di pallavolo femminile